«Bloodsport» — третій альбом гурту «Sneaker Pimps», випущений навесні 2002 року, лейблом Clean Up Records.

Композиції 
 «Kiro TV»
 «Sick»
 «Small Town Witch»
 «Black Sheep»
 «Loretta Young Silks»
 «M'aidez»
 «The Fuel»
 «Bloodsport»
 «Think Harder»
 «Blue Movie»
 «Grazes»
бонус на японському виданні
<li>«After Every Party I Die»

Інформація 
 Лірика – Barry Adamson (tracks: 8), Bill Withers (tracks: 5), Billy Currie (tracks: 8), Chris Corner, Dave Formula (tracks: 8), Ian Pickering (tracks: 5, 7, 8), James Horner (tracks: 7), John McGeoch (tracks: 8), Liam Howe, Midge Ure (tracks: 8), Rusty Egan (tracks: 8), Steve Strange (tracks: 8)
 Бек-вокали – Sue Denim (tracks: 6, 11), Zoe Durrant (tracks: 1, 9)

Технічний персонал 
 Інженери – Jim Abbiss (tracks: 1 to 6, 8, 9, 11), Rob Kirwan (tracks: 7, 10)
 Мікс – Flood (tracks: 7, 10), Jim Abbiss (tracks: 1 to 6, 8, 9, 11), Line Of Flight (tracks: 7, 10)
 Мастеринг – Simon Davey
 Продюсери – Line Of Flight, за участю Flood (tracks: 7, 10), Jim Abbiss (tracks: 1 to 6, 8, 9, 11)

Музичні альбоми 2002
Альбоми Sneaker Pimps
Англомовні музичні альбоми